Le moufia est une espèce de palmier (Raphia farinifera) qui a des fruits lisses et brillants qu'on peut utiliser pour fabriquer des bijoux.
Cet arbre a donné son nom à un quartier de Saint-Denis de La Réunion, Le Moufia.
Moufia est une station de téléphérique dans ce quartier.